Сапфир может означать:
 Сапфир — драгоценный камень.

Техника 
 «Сапфир» — британский фильм 1959 года режиссёра Бэзила Дирдена.
 «Сапфир» — советский телевизор.
 Sapphire — канадский спутник для отслеживания катастроф.
 Sapphire Technology — гонконгская компания, производитель электроники.

Спорт 
 «Сапфир» — название футбольного клуба «Спартак» Рязань в 1987 году.
 «Сапфир» — ранее существовавший женский футбольный клуб из Москвы.

Другое 
 «Сапфир» — российское предприятие оборонной промышленности.
 ММ-60 «Сапфир» — белорусский реактивный одноразовый гранатомётный комплекс.
 АО Московский завод Сапфир - предприятие по производству полупроводниковых фотоприемников и фотоприемных устройств для приборов ИК-техники военного и гражданского назначения.